Die Abkürzung WIG steht für:

 Wolfram-Inertgasschweißen, eine spezielle Art des Schweißens
 Wiener Internationale Gartenschau 1964, siehe WIG 64
 Wiener Internationale Gartenschau 1974, siehe WIG 74
 wing-in-ground effect wird verwendet bei einem Bodeneffektfahrzeug (russisch: Ekranoplan)
 Wegimpulsgeber, Sensor für Weg- und Geschwindigkeitsmessung auf Fahrzeugen
 Wherigo, ein GPS-basiertes Spiel
 WIG 20 und WIG 30, Aktienindizes aus Polen an der Warschauer Börse
 Das Wirsberg-Gymnasium in Würzburg
 Wasserinjektionsgerät, ein Wasserbaufahrzeug

Siehe auch:
 Wig
 Wiig
 Wigg
 Wik
 Whig

Abkürzung